Фео́липт ( — «преданный Богу») — мужское имя греческого происхождения.

 Феолипт Филадельфийский (ок. 1252 — ок. 1325) — митрополит Филадельфийский, святой Православной церкви.
 Феолипт I — Патриарх Константинопольский (1513—1522) (el)
 Феолипт II — Патриарх Константинопольский (1585—1587) (el)
 Феолипт (Фенерлис) (род. 1957) — епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Иконийский.